|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Cincinnati (officieel Western & Southern Open) van 2014 vond plaats van 11 tot en met 17 augustus 2014 in de Amerikaanse plaats Mason, ongeveer dertig kilometer benoorden Cincinnati. Het was de 86e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Cincinnati 2014. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen 28 speelsters uit de top 30 deel. Alleen Li Na (WTA-2) en Viktoryja Azarenka (WTA-11) ontbraken.

Titelhoudster Viktoryja Azarenka had zich kort voor het toernooi afgemeld wegens een knieblessure.

Het eerste reekshoofd, de Amerikaanse Serena Williams die vorig jaar net naast de titel greep, won dit jaar het toernooi. Zij versloeg in de finale de als negende geplaatste Ana Ivanović uit Servië in twee sets. Williams wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Cincinnati op haar naam te schrijven. Het was haar 62e WTA-titel, de vijfde van 2014.

De Belgische Kirsten Flipkens bereikte de tweede ronde, waarin zij verloor van de als tweede geplaatste Simona Halep. Haar landgenote Yanina Wickmayer, die zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel had weten te verwerven, mocht na haar openingspartij huiswaarts keren.

Geplaatste speelsters

Overige deelnemende speelsters uit de top 30

Toernooischema

Eindfase 
{{Wedstrijdschema laatste 4 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Halve finale
| RD2=Finale
| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Serena Williams
| RD1-score1-1=2
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2=12
| RD1-team2= Caroline Wozniacki
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=2
| RD1-score2-3=4

| RD1-seed3=9
| RD1-team3= Ana Ivanović
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=5
| RD1-score3-3=7
| RD1-seed4=5
| RD1-team4= Maria Sjarapova
| RD1-score4-1=2
| RD1-score4-2=7
| RD1-score4-3=5

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Serena Williams
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=9
| RD2-team2= Ana Ivanović
| RD2-score2-1=4
| RD2-score2-2=1
| RD2-score2-3= 
}}

 Deel 1 

 Deel 2 

 Deel 4 

 Dubbelspel 
Titelverdedigsters Hsieh Su-wei en Peng Shuai waren als tweede geplaatst. In de tweede ronde werden zij uitgeschakeld door Anastasija Pavljoetsjenkova en Lucie Šafářová.

Het eerste reekshoofd, Sara Errani en Roberta Vinci, bereikte de kwartfinale. Daarin verloren zij van Babos/Mladenovic.

Het als zevende geplaatste Amerikaanse duo Raquel Kops-Jones / Abigail Spears''' won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als zesde geplaatste koppel Tímea Babos en Kristina Mladenovic, die vroeg in de tweede set de strijd moesten opgeven doordat Mladenovic een blessure aan een lendenwervel opliep. Het was hun tiende gezamenlijke titel. Kops-Jones had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Spears vier.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek speelde samen met Lucie Hradecká uit Tsjechië. Voor hen viel het doek al na de eerste ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA

Cincinnati 2014
Cincinnati